Oblast Blagoevgrad (bugarski Област Благоевград), pokrajina u Bugarskoj, je brdovito područje na jugozapadu Bugarske. Najveći grad je Blagoevgrad (bug. Благоевград). Nalazi se u regiji Makedoniji.

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u oblati živi 251.097 Bugara, 17.027 Turaka i 9.739 Roma.

Prema vjeroispovjesti, većina stanovništva su pravoslavci njih 196.942, muslimana ima 40.667, protestanata ima 1.499, dok se 39.996 stanovnika nije izjasnilo.

Bugarskim jezikom govori 306.118 stanovnika.

Izvor

Blagoevgrad